A União Valinhense de Esportes foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Valinhos, em São Paulo. A equipe foi fundada em 1968 e disputou no ano seguinte o campeonato paulista da quarta divisão (atual B) pela primeira e única vez. Depois dessa participação, o clube foi extinto.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de São Paulo (estado)
Clubes de futebol fundados em 1969
Fundações em São Paulo em 1969
Clubes de futebol de Valinhos